Polona Frelih, slovenska namizna tenisačica, * 3. september 1970, Ljubljana.

Frelihova je za Slovenijo nastopil na Poletnih olimpijskih igrah 1992 v Barceloni, kjer je bila v predtekmovanju tretja v skupini C, kar je pomenilo skupno 33. mesto.

Zunanje povezave 
 

Slovenski namizni tenisači
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Namizni tenisači Poletnih olimpijskih iger 1992
Frelih, Polona